Facundo Bagnis era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Thiemo de Bakker ha battuto in finale James Duckworth 4–6, 7–6(12–10), 6–1.

Teste di serie 

 Denis Kudla (secondo turno)
 Facundo Argüello (quarti di finale)
 Guido Andreozzi (primo turno)
 Wayne Odesnik (quarti di finale)

  James Duckworth (finale)
  Lucas Pouille (primo turno)
  Renzo Olivo (primo turno)
  Andrea Collarini (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger ATP Cachantún Cup 2014